Niemcy:
 Möhrenbach – rzeka, dopływ Altmühl
 Möhrenbach – dzielnica gminy Gehren w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Zobacz też:
 Mohrenbach